Lista över fornlämningar i Västerviks kommun (Hallingeberg) är en förteckning av ett urval av de fornlämningar som finns i Hallingeberg i Västerviks kommun.

|}

Noter

 Hallingeberg
Hallingeberg